Leonardo Miccolis (1890-1953) – ingegnere e politico italiano
Maria Miccolis (1925-1998) – politica italiana
Stefano Miccolis (1945-2009) – filosofo e storico italiano
Vito Miccolis (1963) – percussionista, conduttore radiofonico, comico e cantante italiano